Die Liste der Gewässer in Remscheid ist einer Aufstellung aller Fließgewässer und größerer Seen im Stadtgebiet Remscheids.

Standgewässer

Talsperren 
Wuppertalsperre
Dörpe-Vorsperre
Feldbach-Vorsperre
Lenneper Bach-Vorsperre
Eschbachtalsperre
Panzertalsperre

Fließgewässer

Einzelnachweise 

!
Remscheid